Референдум о том, должна ли Норвегия присоединиться к Европейскому экономическому сообществу, состоялся 25 сентября 1972 года. После длительного периода жарких дебатов сторона «нет» получила 53,5 % голосов. Премьер-министр Норвегии Трюгве Браттели подал в отставку по итогам референдума. Это была вторая попытка Норвегии вступить в ЕЭС, после того как Франция отклонила заявку Великобритании в 1962 году. Это была первая попытка Норвегии вступить в ЕЭС с референдумом после полностью согласованных условий вступления.

В 1994 году состоялся повторный референдум о вступлении Норвегии в Европейский союз, который также окончился отрицательным результатом волеизъявления населения.

Поддержали вступление Хейре, Партия труда и Венстре.
Против вступления -Партия центра и СНП.

Результаты по фюльке

В культуре 
 25 septemberplassen — Роман Дага Солстада.

Примечания 

Референдумы в Норвегии
1972 год в Норвегии
Сентябрь 1972 года
Референдумы 1972 года
Норвегия